I liga polska w piłce siatkowej kobiet 2017/2018 – 28. edycja ligowych rozgrywek piłki siatkowej kobiet drugiego szczebla w Polsce, zorganizowana przez Polski Związek Piłki Siatkowej pod nazwą I ligi.

System rozgrywek 
Zmagania toczyły się dwuetapowo: 
 Etap I (dwurundowa faza zasadnicza) – przeprowadzona w formule ligowej, systemem kołowym (tj. „każdy z każdym – mecz i rewanż”). Miała na celu wyłonienie drużyn walczących o awans do Ligi Siatkówki Kobiet i spadkowiczów do II ligi. 
 Etap II (faza play-off) – przeprowadzona systemem pucharowym, przystąpiło do niej 8 drużyn. 
 Etap II (turniej o utrzymanie) – trzy ostatnie drużyny fazy zasadniczej zagrały turniej o utrzymanie w I lidze.

Drużyny uczestniczące 

 ,  i  wycofały się z rozgrywek przed rozpoczęciem sezonu.

Rozgrywki

Runda zasadnicza

Tabela wyników

Wyniki spotkań 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela

Play-off

Ćwierćfinały 
(Do 3 zwycięstw)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

O miejsca 5.-8. 
(Do 2 zwycięstw)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

O 7. miejsce 
(Dwumecz)

|}

O 5. miejsce 
(Dwumecz)

|}

Półfinały 
(Do 2 zwycięstw)

|}

O 3. miejsce 
(Do 3 zwycięstw)

|}

Finał 
(Do 3 zwycięstw)

|}

Turniej o utrzymanie 
Rozegrany w Krośnie

|}

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Liga Siatkówki Kobiet (2017/2018)
 I liga polska w piłce siatkowej mężczyzn (2017/2018)

I liga polska w piłce siatkowej kobiet
2017 w piłce siatkowej
2018 w piłce siatkowej
2017 w polskim sporcie
2018 w polskim sporcie